Javier Bardem – attore spagnolo
Juan Antonio Bardem – regista cinematografico spagnolo, figlio di Pilar
Pilar Bardem – attrice spagnola
Rafael Bardem – attore spagnolo, padre di Juan Antonio e Pilar